Il singolare maschile  del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Scott Davis 2-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Steve Denton (primo turno)
 Hank Pfister (secondo turno)
 John Fitzgerald (campione)
 Mike De Palmer (primo turno)

 Tom Gullikson (Semnifinali)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Nick Saviano (primo turno)
 Nduka Odizor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1983